De Irish League Cup is een Noord-Ierse voetbalcompetitie dat door de Noord-Ierse voetbalbond (IFA) wordt georganiseerd. Van 1986 tot 2001 werd met een knock-outsysteem gewerkt, daarna een mix van groepsfase en knock-out.

Finales

Prestaties per club 

Noord-Ierse voetbalbeker